Белозерово — название населённых пунктов.

Россия 
 Белозерово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области (Трегубовское сельское поселение).
 Белозерово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области (Усть-Алексеевское сельское поселение).
 Белозерово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Белозерово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Белозерово — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Белозерово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.